Abessinier steht für:
 die Bevölkerung des ehemaligen Abessinien; siehe Kaiserreich Abessinien
 eine Katzenrasse; siehe Abessinierkatze
 eine Pferderasse; siehe Abessinier (Pferd)
 einen Abessinierbrunnen; siehe Rammbrunnen

Siehe auch: